Казим Айваз — турецький борець греко-римського стилю
 Міхал Айваз — чеський письменник і філософ